Krestí (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Krestí (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia